En France, plusieurs routes départementales portent le numéro 199 :
 RD 199 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, reliant Noisy-le-Grand à Torcy, reprenant l'ancienne autoroute A199, déclassée en 2006
 RD 199 dans le département des Yvelines, reliant La Queue-les-Yvelines à Millemont

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de Seine-et-Marne
 Routes des Yvelines

199